„Priest...Live!“ е втори концертен албум на британската хевиметъл група Джудас Прийст. Записите са извършени през 1986 година, при представленията в „The Omni“, Атланта и „Reunion Arena“, Далас. Албумът е издаден през юни 1987 година.

Произведението достига статус на „Златен албум“ в САЩ, продавайки се в над 500 000 екземпляра само за територията на страната.

Описание 
Всички песни включени в изданието са записани по време на турнето на Джудас Прийст от 1986 година, наречено „Fuel for Life tour“ (Гориво за живот), организирано в подкрепа на излезлия през същата година студиен албум Turbo.

В подборката няма композиции от 1970-те години, въпреки че към ремастерираното издание от 2002 година е добавена като бонус песента „Hell Bent for Leather“.

„Priest...Live!“ съдържа 5 песни от новоизлезлия албум „Turbo“, 4 песни от предходния „Defenders of the Faith“ (1984), 3 композиции са от British Steel (1980), а албумите Screaming for Vengeance (1982) и Point of Entry (1981) са представени съответно с по 2 и 1 песен.

Концертът е издаден и на видео носител, като записът за него е осъществен изцяло на представлението в „Reunion Arena“, Далас на 27 юни 1986 година.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Глен Типтън – китара
 Кенет Даунинг – китара
 Йън Хил – бас
 Дейв Холънд – барабани

Песни

Източници

Външни препратки 
 „Priest...Live!“ на официалния сайт на Джудас Прийст

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1987 година
Концертни албуми